Il Nature's Way Sydney Tennis International 2013 è stato un torneo di tennis giocato sul cemento. È stata la prima edizione del torneo \Sydney International Challenger, che faceva parte della categoria Challenger 50 K nell'ambito dell'ATP Challenger Tour 2013 e della categoria ITF 10 K nell'ambito dell'ITF Women's Circuit 2013. Sia il torneo maschile che quello femminile si sono giocati al Sydney Olympic Park Tennis Centre di Sydney, dal 25 febbraio al 3 marzo 2013.

Campioni

Singolare maschile 

 Nick Kyrgios ha battuto in finale  Matt Reid 6–3, 6–2.

Singolare femminile 
 Wang Yafan ha battuto in finale  Misa Eguchi 6–2, 6–0.

Doppio maschile 

 Brydan Klein /  Dane Propoggia hanno battuto in finale  Alex Bolt /  Nick Kyrgios 6–4, 4–6, [11–9].

Doppio femminile 
 Misa Eguchi /  Mari Tanaka hanno battuto in finale  Tamara Čurović /  Wang Yafan 4–6, 7–5, [10–8].

Collegamenti esterni 
 

Nature's Way Sydney Tennis International 2013
ATP Challenger Tour 2013